brega – rodzaj muzyki brazylijskiej
 Brega – kraina w średniowiecznej Irlandii
 Marsa al-Burajka – miasto w Libii